Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1983 года  прошёл 3—16 июля в Амстердаме, Нидерланды под эгидой ФМЖД по двухкруговой системе, организован после протеста шашечной федерации СССР. В турнире приняли  участие 8 спортсменов из 4 стран. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Харм Вирсма.

Финал

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.)  (нидерл.)

Мужчины 1983
Спорт в Нидерландах в 1983 году
1983 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Июль 1983 года
Шашки в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах